Чистово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Чистово — село в Великотырновской области.

Россия 
 Чистово — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Чистово — село в Оконешниковском районе Омской области.

См. также 
 Чистяково
 Чисти